Mindarus
 Mindarus — род тлей 
 Mindarus — спартанский морской военачальник.
 Mindarus — холдинговая компания